Littman ist der Familienname folgender Personen:

 David Littman (1933–2012), britischer Historiker und Menschenrechtsaktivist
 Gisèle Littman (* 1933), britische Autorin, siehe Bat Yeʾor
 Lisa Littman, US-amerikanische Ärztin, Forscherin und Hochschullehrerin
 Lynne Littman (* 1941), US-amerikanische Filmregisseurin und Produzentin
 Mark Littman († 2015), britischer Jurist
 Peter Littman (* 1935), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Sandy Littman († 2012), US-amerikanischer Manager

Siehe auch:
 Littmann